SSRN steht als Abkürzung für:

 Social Science Research Network, ein Internet-Preprint-Publikationsdient für Sozial- und Geisteswissenschaften
 Ship Submersible Radar Nuclear, eine Klasse nuklearer Unterseeboote, siehe Radarvorpostenunterseeboot

Abkürzung